Wolgers är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2019 ar 56 personer med namnet folkbokförda i Sverige.

Personer med namnet
 Anna Tegeström Wolgers (född 1960), konstnär och textil formgivare, professor
 Benton Wolgers (född 1963), barnskådespelare, senare folkhögskolelärare
 Beppe Wolgers (1928–1986), författare, poet, översättare, textförfattare, skådespelare, underhållare och konstnär
 Dan Wolgers  (född 1955), konstnär, professor
 Tom Wolgers (1959–2020), musiker, kompositör och fotomodell

Släktskap
De här beskrivna personerna tillhör en släktt med jägmästaren John Gerhard Wolgers (1876–1937) som stamfar. Enligt tillgängliga uppgifter var denne med sin familj de första med namnet.

Släktträd (utval)
 John Gërhard Wolgers (1876–1937), jägmästare
 Stig Gerhard Wolgers (1925–2003), ingenjör och långseglare
Dan Wolgers (född 1955), konstnär, professor
 Anna Tegeström Wolgers (född 1960), konstnär, professor
 Beppe Wolgers (1928–1986)
 + Inger Grönstedt  (född 1934), gift 1953 med Beppe Wolgers
 Tom Wolgers (1959–2020), musiker
 + Kerstin Dunér (född 1932), skådespelare och dansare, gift 1962 med Beppe Wolgers
 Benton Wolgers (född 1963), barnskådespelare och folkhögskollärare

Källor

Svenska efternamn
Svenska släkter